Тенгинская улица:

 Тенгинская улица — улица во Владикавказе
 Тенгинская улица — улица в Горно-Алтайске
 Тенгинская улица — улица в Краснодаре
 Тенгинская улица — улица в Лермонтово (Краснодарский край)